Luttenbach ist ein geographischer Name:

Gemeinde und Ort:
 Luttenbach-près-Munster, Gemeinde im Département Haut-Rhin, Frankreich
 Luttenbach (Peiting), Weiler des Marktes Peiting, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Luttenbach, Quartier der Gemeinde Villé, Département Bas-Rhin, Region Grand Est, Frankreich

Gewässer:
 Luttenbach (Elz), linker Zufluss der Elz in Dallau, Gemeinde Elztal, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Luttenbach (Gießen) oder Lutterbach, rechter Zufluss des Giessen nach Villé, Département Bas-Rhin, Region Grand Est, Frankreich
 Luttenbach (Neckar) – zwei Zuflüsse des Neckars im Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg, siehe auch Liste der Zuflüsse des Neckars; flussabwärts:
 Luttenbach (Neckar, Neckarzimmern), rechter Zufluss vor Neckarzimmern
 Luttenbach (Neckar, Obrigheim), linker Zufluss unter Schloss Neuburg vor Obrigheim 
 Luttenbach (Wertach), linker Zufluss der Wertach bei Eschenau, Markt Unterthingau, Landkreis Ostallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Lottenbach
 Lutterbach